Alley Cats ist der Name folgender Bands:

 Alley Cats (R&B), eine von Phil Spector produzierte Gruppe 
 Alley Cats (Punk), eine L.A.-Punk-Band 
 Alley Cats (Oldies), eine A-cappella- und Doo-Wop-Oldies-Gruppe 
 Alley Cats, ursprünglicher Name von The Ace Cats, einer deutschen Rockabilly-Band 

Alley Cats steht für:
 Three Alley Cats, ein Song von Roy Hall (Musiker, 1922)

Siehe auch:
 Alley Cat, ein Computerspiel